Houthem (Komen-Waasten) of Houtem, een dorp in Komen-Waasten in België
Houthem (Nederland), een dorp in Valkenburg aan de Geul in Nederland

Personen
Gerlachus van Houthem, een heilige

Zie ook
Houtem (doorverwijspagina)